Mechnica (Opole), een plaats in het Poolse district Kędzierzyńsko-Kozielski, woiwodschap Opole
 Mechnica (powiat Elbląski), een plaats in het Poolse district Ermland-Mazurië, woiwodschap Elbląski